Willian kan syfta på:

 Willian, England – en ort i Hertfordshire, England
 Willian Borges da Silva – en brasiliansk fotbollsspelare
 Willian Gerlem – en brasiliansk fotbollsspelare som spelar för Rio Branco